

Lessive 

K2R est une marque de lessive et produits détachants.

Musique 

K2R Riddim est un groupe français de reggae et de ska composé de 10 musiciens.